Зубаки  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Зубаки — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Зубаки — деревня в Лиозненском районе Витебской области.